Langerhans pode se referir a:

Paul Langerhans, cientista alemão.
Ilhotas de Langerhans, grupo de células do pâncreas.

Desambiguação